Московский регион Октябрьской железной дороги ДИЗТЕР-1 (бывшее НОД-1) — территориальное управление Октябрьской железной дороги. Пути и инфраструктура находятся на территории Московской, Тверской, Ярославской и Новгородской областей, а также города Москвы. В состав региона входит 119 станций. Регион образован на основе одноимённого отделения, ликвидированного 31 декабря 2010 года на основании приказа приказа ОАО «РЖД» № 160 от 21 октября 2010 года.

Территория 
Московский регион граничит:
 с Московской железной дорогой (МЖД)
 по станции Москва-Товарная (станция входит в состав Московского региона ОЖД)
 по станции Грачёвская (станция входит в состав Московского региона ОЖД)
 по станции Поварово-1 (станция входит в состав Московского региона ОЖД)
 по станции Шаховская (станция входит в состав Московско-Смоленского региона МЖД)
 по станции Савёлово (станция входит в состав Московского региона ОЖД)
 по станции Осуга (станция входит в состав Московского региона ОЖД)
 с Северной железной дорогой (СЖД)
 по станции Сонково (станция входит в состав Московского региона ОЖД)
 с Санкт-Петербург — Витебским регионом ОЖД
 по станции Торопец (станция входит в состав Московского региона ОЖД)
 по станции Русаново (станция входит в состав Московского региона ОЖД)
 по станции Валдай (станция входит в состав Санкт-Петербург — Витебского региона ОЖД)
 с Санкт-Петербургским регионом ОЖД
 по станции Окуловка (станция входит в состав Санкт-Петербургского региона ОЖД)
 с Волховстроевским регионом ОЖД
 по станции Овинище-II (станция входит в состав Московского региона ОЖД)

Территория Московского региона включает следующие линии:
 Москва-Пассажирская — Окуловка (главный ход Октябрьской железной дороги)
 Угловка — Боровичи
 Решетниково — Конаковская ГРЭС
 Дорошиха — Васильевский Мох
 Бологое — Соблаго
 Земцы — Жарковский
 Калязин Пост — Углич
 Лихославль — Торжок — Ржев-I — Осуга
 Торжок — Соблаго
 Шаховская — Ржев-II — Старая Торопа
 Савелово — Сонково — Овинище — Весьегонск
 Валдай — Бологое — Сонково

Инфраструктура

Локомотивные и моторвагонные депо 
 Локомотивное эксплуатационное депо Москва-Октябрьская (ТЧЭ-1)
 Локомотивное ремонтное депо Тверь (ТЧР-3)
 Локомотивное эксплуатационное депо Бологое (ТЧЭ-4)
 Моторвагонное депо Крюково (ТЧ-6)
 Локомотивное эксплуатационное депо Ржев (ТЧЭ-32)

Дистанции инфраструктуры 
 Торжокская дистанция инфраструктуры (ИЧ-4)

Дистанции пути 
 Опытная Московская дистанция пути (ОПЧ-1)
 Тверская дистанция пути (ПЧ-3)
 Вышневолоцкой дистанции пути (ПЧ-4)
 Бологовская дистанция пути (ПЧ-5)
 Ржевская дистанция пути (ПЧ-6)

Дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
 Московская (ШЧ-1)
 Тверская (ШЧ-2)
 Медведевская (ШЧ-3)
 Бологовская (ШЧ-4)
 Ржевская (ШЧ-24)

Дистанции электрификации и энергоснабжения 
 Московская (ЭЧ-1)
 Бологовская (ЭЧ-2)
 Тверская (ЭЧ-12)

Вагонные и вагоноремонтные депо 
 Ремонтное вагонное депо Бологое (ВЧД-3)
 Вагонное эксплуатационное депо Бологое (ВЧДЭ-4)
 Вагонное депо Тверь (ВЧД-14)

Дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения 
 Московская (НГЧ-1)

Дистанция погрузочно-разгрузочных работ 
 Московская (МЧ-1)

Управление 
Органы управления расположены по адресу: Москва, Комсомольская площадь, 3/10.
Руководитель региона — заместитель начальника Октябрьской железной дороги по территориальному управлению Сазонов Игорь Павлович

Ссылки 
 Страница Московского отделения на сайте Октябрьской железной дороги

Примечания 

Железнодорожный транспорт Московской области
Железнодорожный транспорт Новгородской области
Железнодорожный транспорт Тверской области
Железнодорожный транспорт Ярославской области